Ким Джин Гю (, родился 16 февраля 1985 года) — южнокорейский футболист, игравший на позиции защитника. Участник чемпионата мира 2006 года в составе сборной Республики Корея.

Карьера игрока 
Ким начал играть в футбол в 4-м классе начальной школы по совету старшего брата. Окончив школу Андонг, он решил не играть за университетскую команду, а выступать сразу в Кей-Лиге. Первым клубом в его карьере стал «Чоннам Дрэгонз», в составе которого Ким стал самым юным автором гола. В 2005 году он перешёл в японский клуб «Джубило Ивата», а в декабре того же года выступил на Восточно-Азиатских играх. В то время в Китае на слуху было такое явление, как  (, вольный перевод — «кореефобия») — сборная Китая не могла победить корейцев с 1978 года в официальных встречах. И в матче между Китаем и Южной Кореей при счёте 1:0 в пользу китайцев Ким Джин Гю сравнял счёт и не позволил китайцам победить.

В 2006 году Ким Джин Гю был включён в заявку на чемпионат мира в Германии, однако команда не вышла из группы отчасти из-за плохого выступления Кима: в матче со Швейцарией он откровенно провалился и вызвал шквал критики. В январе 2007 года Ким вернулся в «Чоннам Дрэгонз», несмотря на слухи о переходе в «Сувон Самсунг Блювингз»: он обещал своему тренеру Хо Джон Му, который помог ему в трудное время, перейти именно в состав «драконов». Ким выступил на Кубке Азии 2007 года, где стал бронзовым призёром, а затем сыграл на Олимпиаде в Пекине, где был капитаном сборной, однако заявил, что больше пробивать свободные удары в матчах не будет.

В январе 2011 года Ким перешёл в клуб «Далянь Шидэ» из Китайской Суперлиги, однако после увольнения тренера Пак Сон Хва в мае месяце Ким выбыл из основного состава. Его отправили в аренду в команду «Ванфоре Кофу» из Первого дивизиона Японии на полгода: к тому моменту он сыграл 8 матчей за китайский клуб. После вылета «Ванфоре Кофу» Ким вернулся в состав «Сеула». В 2016 году играл в Таиланде за «Паттайю Юнайтед», права на игрока принадлежали «Муангтонг Юнайтед» из Премьер-Лиги. С 2017 года игрок «Тэджон Ситизен».

Критика 
Обладающий хорошим ударом для защитника, Ким не отличается достаточно надёжной игрой в обороне: в 2006 году на чемпионате мира он не остановил ни одного противника подкатом, за что подвергся обильной критике (сборная не вышла из группы). Также он не отличается дисциплинированностью: на Кубке Азии 2004 года он показал средний палец игроку сборной Ирана, за что получил красную карточку и два матча дисквалификации.

Статистика выступлений

Клубная

В сборной 
Официальная статистика Футбольной ассоциации Кореи

Голы за сборную 
 Первыми идут голы за сборную Кореи.

Достижения

Чоннам Дрэгонз 
 Финалист Кубка Южной Кореи: 2003

Сеул 
 Чемпион Кей-Лиги: 2010, 2012
 Серебряный призёр Кей-Лиги: 2008
 Победитель Кубка Южной Кореи: 2015
 Финалист Кубка Южной Кореи: 2014
 Победитель Кубка Лиги: 2010
 Финалист Кубка Лиги: 2007

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте К-Лиги
 Профиль на сайте футбольной ассоциации Кореи
 
 
 
 Профиль на сайте Cyworld.com 
 Фанкафе на сайте Daum.net 

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Чоннам Дрэгонз»
Игроки ФК «Джубило Ивата»
Игроки ФК «Сеул»
Игроки ФК «Далянь Шидэ»
Игроки ФК «Ванфоре Кофу»
Игроки ФК «Муангтонг Юнайтед»
Игроки ФК «Паттайя Юнайтед»
Игроки ФК «Фаджано Окаяма»
Игроки ФК «Тэджон Хана Ситизен»